El término preservación puede referirse a:

 Preservación histórica.
 Preservación digital, conjunto de métodos y técnicas destinadas a garantizar que la información digital almacenada.
 Preservación de películas, rescatar películas de cine deterioradas y preservar las imágenes que contengan.
 Preservación de los alimentos, con el fin de evitar su deterioro. 
 Preservación ambiental, también llamada conservación ambiental.

Véase también 
Conservación